Saah steht für:

 Saah (Benin), Arrondissement im Departement Alibori, Benin
 Saah (Einheit), Volumenmaß in Algier

Siehe auch:
 SAA
 Sah